Atlético Petróleos de Luanda — Clube de futebol da cidade de Luanda

Clube Atlético Mineiro — Clube de futebol de Belo Horizonte, Minas Gerais
Alagoinhas Atlético Clube — Clube de futebol de Alagoinhas, Bahia
Atlético Clube Goianiense — Clube de futebol de Goiânia, Goiás
Clube Atlético Tricordiano — Clube de de futebol da cidade de Três Corações, Minas gerais
Clube Atlético Monte Alegre — Clube de futebol da cidade de Telêmaco Borba, Paraná
Clube Atlético Bandeirantes — Ex-clube de futebol da cidade de São Carlos, São Paulo
Clube Atlético Paulistinha — Clube de futebol da cidade de São Carlos, São Paulo
Clube Atlético Hermann Aichinger — Clube de futebol de Ibirama, Santa Catarina
Clube Athletico Paranaense — Clube de futebol de Curitiba, Paraná
Clube Atlético Sorocaba — Clube de futebol da cidade de Sorocaba, São Paulo
Maranhão Atlético Clube — Clube de futebol da cidade de São Luís, Maranhão
Atlético Clube Paranavaí — Clube de futebol da cidade de Paranavaí, Paraná
Clube Atlético Juventus — Clube da cidade de São Paulo, São Paulo
Clube Atlético Bragantino — Clube de futebol da cidade de Bragança Paulista, São Paulo
Clube Atlético Catarinense (Ilhota) — Clube de futebol da cidade de Ilhota, Santa Catarina
União Recreativo Social Olímpico — Clube de futebol da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul anteriormente  Clube Atlético Mundo Novo
Clube Atlético Alto Vale — Clube da cidade Rio Sul, Santa Catarina
Clube Atlético Tubarão — Clube de futebol de Tubarão, Santa Catarina
Clube Atlético Carazinho — Clube de futebol da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul
Clube Atlético Pernambucano — Clube de futebol de Carpina, Pernambuco
Clube Atlético do Porto — Clube de futebol da cidade de Caruaru, Pernambuco

Club Atlético Nacional S.A. — Clube de futebol da cidade de Medellín

Club Atlético de Madrid — Clube de futebol da cidade de Madrid
Athletic Club — Clube de futebol da cidade de Bilbao

Atlético Clube de Portugal — Clube desportivo do bairro lisboeta de Alcântara

Desambiguações de esportes